Il singolare del Canada Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Cañas era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andy Roddick ha battuto in finale 6–1, 6–3, David Nalbandian.

Teste di serie

  Andre Agassi (quarti)
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
  Roger Federer (semifinali)
  Carlos Moyá (primo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Andy Roddick (campione)
  Guillermo Coria (primo turno, ritirato per infortunio)
  Rainer Schüttler (semifinali)

  Sébastien Grosjean (terzo turno)
  Jiří Novák (terzo turno)
  Paradorn Srichaphan (terzo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Fernando González (primo turno, ritirato per infortunio)
  Martin Verkerk (secondo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2003
ATP Tour 2003